

Patronyme 

 Alycia Parks (2000-/), joueuse de tennis américaine ;
 Brad Parks (1974-/), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Cherokee Parks (1972-/), joueur professionnel américain de basket-ball ;
 Dan Parks (1978-/), joueur de rugby à XV écossais ;
  (1977-/), batteur, parolier, compositeur, réalisateur, acteur et producteur de musique américain ;
 Gordon Parks (1912-2006), photographe, réalisateur, journaliste et militant noir américain ;
 Greg Parks (1967-2015), joueur de hockey sur glace canadien ;
 James Parks (1968-/), acteur américain ;
 Janelle Parks (1962-/), coureuse cycliste américaine ;
 John Parks (?-2018), joueur américain de basket-ball. ;
 Michael Parks (1940-2017), acteur américain ;
 Richard Parks (1977-/), joueur de rugby à XV britannique ;
 Rosa Parks (1913-2005), figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis ;
 Suzan-Lori Parks (1963-/), dramaturge, réalisatrice, musicienne et romancière américaine ;
 Van Dyke Parks (1941-/), compositeur, arrangeur, producteur, musicien, et chanteur américain ;
 William Arthur Parks (1868-1936), géologue et paléontologue canadien ;
 Winston Parks (1981-/), footballeur costaricien.

Toponyme 

 Parks, census-designated place située en Arizona ;
 Parks, village de Louisiane situé dans la paroisse civile de Saint-Martin.
Patronyme anglais